Karten ist der Familienname folgender Personen:

 Gijs Karten (1917–2015), niederländischer Klarinettist
 Walter Karten (* 1934), deutscher Betriebswirt

Siehe auch:
 Karte
 Karden (Begriffsklärung)